Балацький Іван Володимирович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Балацький Дмитро Євменович (26 жовтня 1902, Гайсин — 15 березня 1981, Полтава) — український хоровий диригент.
 Балацький Олег Федорович (1937—2012) — український вчений, інженер, педагог, доктор економічних наук, професор.
 Балацький Павло Миколайович (* 29 липня 1964 року, с. Зелена Кельменецький район Чернівецька область) — український правник.
 Балацький Анатолій Васильович (нар. 15 червня 1972, Київ, УРСР) — радянський та український футболіст, півзахисник.

Примітки